Desaguadero peut désigner :

Toponymes 
 Desaguadero, localité rurale argentine située dans les départements de La Paz et Juan Martín de Pueyrredón, province de Mendoza ;
 Desaguadero, localité bolivienne située sur les rives du Lac Titicaca ;
 Río Desaguadero (Pérou et en Bolivie), cours d'eau principal du bassin endorrhéique du lac Titicaca, qui lui donne naissance ;
 Río Desaguadero, rivière importante de l'ouest argentin, qui a une longueur de , et est dénommé de manière très diverse tout au long de son cours.